Тележинцы (Изяславский район) — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.
 Тележинцы (Киевская область) — село, входит в Тетиевский район Киевской области Украины.
 Тележинцы (Старосинявский район) — село в Старосинявском районе Хмельницкой области Украины.